Klassifikation der Berufe steht für:
 allgemein die Einteilung von beruflichen Ausbildungen und Funktionen, siehe Berufsgruppe
 Internationale Standard-Klassifikation der Berufe, ISCO, die International Standard Classification of Occupations 
 die deutsche Berufssystematik, KldB, derzeit Klassifikation der Berufe 2010